Stayton bezeichnet:

 Stayton (Oklahoma), Stadt in Oklahoma
 Stayton (Oregon), Stadt in Oregon

Stayton ist der Familienname folgender Personen:

 Jimmy Stayton (* 1937), US-amerikanischer Rockabilly-Musiker 
 Kevin Stayton (* 1952), amerikanischer Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Staton